Прва сезона Јадранске лиге у ватерполу је почела 26. септембра 2008, са 8 хрватских, 3 црногорске и једном словеначком екипом. Такмичење је завршило 3. априла 2009.

Прва титулу првака у историји Јадранске лиге у ватерполу, припала је ватерполистима дубровачког Југ Кроација осигурање.

Клубови учесници у сезони 2008/09. 
1.  Младост, Загреб,
2.  Југ, Дубровник,
3.  Шибеник,
4.  Морнар, Сплит,
5.  ПОШК, Сплит,
6.  Приморје, Ријека,
7.  Јадран СТ, Сплит
8.  Медвешчак, Загреб
9.  Будванска ривијера, Будва
10.  Приморац, Котор
11.  Јадран ХН, Херцег Нови
12.  Рокава, Копар

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Спољашње везе 
 Јадранска ватерполо лига

Јадранска лига у ватерполу
Ватерполо у 2008.
Ватерполо у 2009.